Simpang Dua (Kluet Tengah), een plaats in Indonesië
Simpang Dua (Darul Makmur), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing